

Geografia
 Bolesław – comune del Distretto di Dąbrowa
 Bolesław – comune del Distretto di Olkusz
 Bolesław – località mineraria del Distretto di Kłodzko

Onomastica
 Bolesław – forma polacca del nome proprio di persona italiano maschile Boleslao